LFS steht als Abkürzung für:

 Land- und forstwirtschaftliche Fachschule, Schulart in Österreich
 Landesfeuerwehrschule – diverse Schulen
 Landesfinanzschule – diverse Schulen
 Large File Support, Unterstützung großer Dateien, eine Eigenschaft von Betriebs- oder Dateisystemen
 Large File Storage in Git version management
 Liebfrauenschule – diverse Schulen
 Lieferschein, Warenbegleitschein
 Linux From Scratch, Anleitung für Linuxsysteme
 Live File System, Dateisystem von Microsoft
 Live for Speed, eine Rennsimulation für Windows
 Log-structured file system
 London Free School, lose englische Künstlervereinigung

Abkürzung